Nieznajoma z Sekwany – niezidentyfikowana osoba wyłowiona z Sekwany
 Nieznajoma z Sekwany – dramat Ödöna von Horvátha
 Nieznajoma z Sekwany – wiersz Vitězslava Nezvala